Parlamentswahl(en) 1984 steht für:

 Parlamentswahlen in Ägypten 1984
 Parlamentswahl in Australien 1984
 Parlamentswahl in Gibraltar 1984
 Parlamentswahl in Grenada 1984
 Parlamentswahl in Grönland 1984
 Parlamentswahl in Indien 1984
 Parlamentswahl im Iran 1984
 Parlamentswahl in Israel 1984
 Parlamentswahlen in Singapur 1984
 Parlamentswahlen in Somalia 1984

Siehe auch:

 Wahlen in Uruguay 1984